Vlcek bzw. Vlček ist der Familienname folgender Personen:

 Erik Vlček (* 1981), slowakischer Kanute
 Ernst Vlcek (1941–2008), österreichischer Autor (verheiratet mit Regina Vlcek)
 Jaroslav Vlček (1860–1930), tschechoslowakischer Literaturhistoriker
 Jiri Vlcek (* 1978), italienischer Ruderer
 Miloslav Vlček (* 1961), tschechischer Politiker
 Petr Vlček (* 1973), tschechischer Fußballspieler
 Regina Vlcek (Pseudonym: Regina Lysonek; 1944–2017), deutsche Schriftstellerin (verheiratet mit Ernst Vlcek)
 Stanislav Vlček (* 1976), tschechischer Fußballspieler

Siehe auch:
 Wilczek